
Molekulska formula -{C20H28O2}- se može odnositi na:

 19-Norprogesteron
 Alitretinoin
 Etildienolon
 Etinodiol
 Izotretinoin
 Metandrostenolon
 Tetrahidrokanabinol-C4
 Retinoinska kiselina
 Tretinoin